Preppach ist ein geographischer Name:
 Preppach (Baunach), linker Zufluss der Baunach bei Ruppach, Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Preppach (Leuchtenberg), Weiler von Markt Leuchtenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Preppach, gängige Bezeichnung für Unterpreppach, Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Burgpreppach
 Unterpreppach